Le Fugitif est le titre de plusieurs œuvres :

Arts et culture

Littérature 
 Le Fugitif est une nouvelle d'Anton Tchekhov parue en 1887.

Cinéma 
 Le Fugitif, film français de Robert Bibal sorti en 1947 ;
 Le Fugitif, film indien de Ritwik Ghatak sorti en 1958 ;
 Le Fugitif (The Fugitive), film américain d'Andrew Davis sorti en 1993 ;
 Le Fugitif ou les Vérités d'Hassan, un film documentaire de Jean-Daniel Lafond et sorti en 2006.

Télévision 
 Le Fugitif, série télévisée américaine de Quinn Martin et Roy Huggins diffusée de 1963 à 1967.
 Le Fugitif, série télévisée américaine sortie en 2000, remake de la série précédente ;
 , série télévisée américaine sortie en 2020.

it:Il fuggitivo